Альтависта или Альта-Виста () в переводе с испанского означает «вид сверху».
 Альтависта — пятый студийный альбом группы Сплин, изданный в 1999 году.
 Алта-Виста — тауншип в округе Линкольн, Миннесота, США.
 Альта-Виста — район в Оттаве, Онтарио, Канада.
 AltaVista — американская поисковая система.
 «Альтависта» — российская рок-группа.